Pasja według św. Łukasza (BWV 246) – utwór uznawany za dzieło Jana Sebastiana Bacha
 Pasja według św. Łukasza – utwór Krzysztofa Pendereckiego